Буревестник — морская птица средней величины; значительная часть объектов, названных в СССР её именем, связана с Максимом Горьким, ставшим известным как «Буревестник революции» благодаря «Песне о Буревестнике», написанной им в марте 1901 года в Нижнем Новгороде.

Таксон 
 Буревестниковые — семейство птиц.

Художественные произведения 
 «Буревестник» — российский мультфильм 2004 года.
 Буревестник — персонаж из комиксов, издаваемых Marvel Comics, член Людей Икс.

Техника 
 «Буревестник» — крылатая ракета неограниченной дальности с малогабаритной ядерной энергетической установкой.
 «Буревестник» — тип судов на подводных крыльях.
 «Буревестник» — шифр сторожевых кораблей проекта 1135 ВМФ СССР и России.
 «Буревестник» («Буревісник») — модернизированный вариант радиолокационной станции МР-244 «Экран».
 Буревестник — устаревшее название барометра.
 «Буревестник» — скорый фирменный поезд сообщением Москва — Нижний Новгород.
 «Буревестник» — советский пароход, в 1926 году затонул в Морском канале Ленинградского торгового порта.
 «Буревестник-24» — российский экспериментальный пассажирский поршневой экранолёт.
 «Буревестник МБ» — белорусский военный беспилотный летательный аппарат, разработанный научно-производственным центром «Беспилотные авиационные комплексы и технологии» при Физико-техническом институте НАН РБ.

Предприятия 
 «Буревестник» — российское научно-производственное приборостроительное предприятие, расположено в Санкт-Петербурге.
«Буревестник» — российский завод, специализирующийся на производстве судовой арматуры, теплообменных аппаратов и судовых охладителей воды и масла, расположен в Гатчине.
 «Буревестник» — научно-исследовательское предприятие оборонно-промышленного комплекса России, расположено в Нижнем Новгороде.
 «Буревестник» — украинское государственное предприятие радиоэлектронной промышленности, расположено в Киеве, входит в состав госконцерна «Укроборонпром» (ныне банкрот).
 «Буревестник» — московская обувная фабрика в Сокольниках, существовавшая в 1920-е — 1990-е годы.
 Клуб «Буревестник» — здание клуба в Москве, построенное по проекту архитектора Константина Мельникова.

Спортивные организации и объекты 
 «Буревестник» — добровольное спортивное общество в СССР.
 
 
 
 
 
 
 «Буревестник» — прежнее название регбийного клуба «Стрела» (Казань).

Географические объекты

Населённые пункты 
 Казахстан
 Буревестник — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Буревестник — село в Наурзумском районе Костанайской области.

 Россия
 Буревестник — посёлок в Стародубском районе Брянской области, упразднён в 1993 году.
 Буревестник — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Буревестник — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Буревестник — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Буревестник — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Буревестник — посёлок в Городецком районе Нижегородской области.
 Буревестник — посёлок в Богатовском районе Самарской области.
 Буревестник — село в Курильском городском округе Сахалинской области.
 Буревестник — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.

 Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Буревестник — село в Нижнегорском районе.
 Буревестник — исчезнувшее село в Сакском районе.

Прочее 
 Буревестник — речной порог на горной реке Чуя в Республике Алтай 3-й категории сложности по российской классификации.
 «Буревестник» — станция Нижегородского метрополитена.
 Буревестник — аэропорт на курильском острове Итуруп.

Кинотеатры 
 «Буревестник» — кинотеатр в Нижнем Новгороде.
 «Буревестник» — кинотеатр в Ростове-на-Дону.
 «Буревестник» — кинотеатр в Тольятти.
 «Буревестник» — кинотеатр в городе Луганске, Украина.

См. также

Примечания